Борис Осокин:
 Осокин, Борис Иванович (1937—2016) — советский и российский организатор производства, лауреат Государственной премии СССР.
 Осокин, Борис Юрьевич (1964—2008) — советский и российский эстрадный певец.